Seznam filmov 20th Century Fox ima več pomenov:

 Seznam filmov Fox Film Corporation

 Seznam filmov 20th Century Pictures

 Seznam filmov 20th Century Fox (1935-1999)

 Seznam filmov 20th Century Fox (2000 - danes)

de:20th Century Fox/Filmografie
en:20th Century Fox films
fi:Luettelo 20th Century Foxin elokuvista 
fr:Liste des films produits par Twentieth Century Fox
nl:Lijst van films van 20th Century Fox
ro:Listă de filme produse de 20th Century Fox
simple:List of 20th Century Fox movies